Sankt Göran och draken kan avse ett flertal skulpturer, däribland i Sverige:

Kiruna
 Kiruna kyrka, trä, av Christian Eriksson 1928 

Stockholm
 Sankt Göran och draken, Gamla stan (original i Storkyrkan 1400-talet, replik på Köpmantorget 1912)
 Sankt Göran och draken, Stadshuset, förgyllt brons, av Christian Eriksson 1923
 Gustaf Adolfskyrkan, relief 1892